Als Schlacht von Novara bezeichnet man:
 die Schlacht der Eidgenossen und Mailänder Herzöge gegen die Franzosen im Jahre 1513, siehe Schlacht bei Novara (1513)
 die Schlacht der Österreicher gegen die Piemontesen im Jahre 1849, siehe Schlacht bei Novara (1849)